Sippe van Meckema (-1519) - grietman van Kollumerland
 Sippe van Meckema (-1599) - grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland